

Вакулла — річка в штаті Флорида, права притока Сент-Маркса
 Вакулла — округ, штат Флорида